Bambaras — povo que vive principalmente no Mali
 Língua bambara — idioma falado pelo povo Bambara, também usada por outros grupos como língua franca
 Bambara (género) — género taxonómico de insetos (besouro) da família Ptiliidae

Desambiguação